Poolman ist der Familienname folgender Personen:
 Colton Poolman (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frauke Poolman (* 1961), deutsche Schauspielerin sowie Synchron- und Hörfunksprecherin
 Marylu-Saskia Poolman (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Marylu Poolman (1936–2004), niederländische Schauspielerin
 Tucker Poolman (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pohlmann